Ґеорґі Дімчев (1916—1980) — болгарський офіцер, активіст національно-визвольного руху болгарів у Егейській Македонії під час Другої світової війни.
 Дімчев Олександр Олександрович — консул Генерального консульства України в Стамбулі, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Примітки